Kamień (gromada w powiecie bełchatowskim) (piotrkowski/bełchatowski)
 Kamień (gromada w powiecie chełmskim)
 Kamień (gromada w powiecie kaliskim)
 Kamień (gromada w powiecie krakowskim)
 Kamień (gromada w powiecie niżańskim)
 Kamień (gromada w powiecie opoczyńskim)
 Kamień (gromada w powiecie opolsko-lubelskim) (puławski/opolsko-lubelski)
 Kamień (gromada w powiecie sępoleńskim) (Kamień Krajeński)

także:
 Brzozowice-Kamień (gromada) (powiat tarnogórski)
 Kamień Górowski (gromada) (powiat górowski)
 Kamień Mały (gromada) (powiat gorzowski)
 Kamień Nowy (gromada) (powiat gostyniński)
 Kamień pod Rzędówką (gromada) (powiat rybnicki)
 Kamień Pomorski (gromada) (powiat kamieński)
 Kamień Śląski (gromada) (powiat strzelecki/krapkowicki)
 Kamień Wielki (gromada) (powiat gorzowski)
 Rozbity Kamień (gromada) (powiat sokołowski)